Jiang Qu kan syfta på följande platser:

Kina 

 Jiang Qu (vattendrag i Kina), Sichuan, 
 Gyang Qu (vattendrag i Kina, lat 29,50, long 83,50), Tibet, 
 Gyang Qu (vattendrag i Kina, lat 31,90, long 93,00), Tibet, 

Robotskapade Kinaförgreningar